La rivalité désigne la mise en concurrence de deux ou plusieurs personnes antagonistes en ce qu'elles aspirent ou prétendent à une même chose, ou poursuivent un même objectif qui les met en opposition.

Elle peut prendre différentes formes selon ce qui la motive et le champ où elle s'applique (rivalité amoureuse, amicale, sportive, professionnelle...), ainsi qu'être aussi bien effective et active (voire, agressive), qu'elle peut être symbolique et passive.

Elle peut aussi désigner :

Cinéma 
 Rivalité, film américain de 1937.

Économie 
 En économie, la rivalité est une propriété d'un bien dont la consommation par un agent diminue celle des autres.

Sports 
 Au catch, une rivalité est une mise en scène opposant deux ou plusieurs catcheurs